Nils Axelsson kan åsyfta:

Nils Axelsson (krigskommissarie)
Nils Axelsson (fotbollsspelare) (1906–1989) – en svensk fotbollsspelare